Plaats in Indonesië
 Sebani (Pandaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Sebani (Sumobito), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Sebani (Tarik), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java